Un émissaire peut désigner :
 un émissaire, une personne porteuse d'un message, définition dont découlent les sens suivants :
 un émissaire diplomatique ;
 un bouc émissaire, appelé aussi victime émissaire ;
 un émissaire, un cours d'eau par lequel une étendue d'eau s'épanche ;
 un émissaire, une canalisation de gros diamètre qui recueille de l'eau propre (potable ou industrielle) pour l'acheminer vers un réseau de distribution ou qui collecte des eaux usées provenant d'égouts pour les amener vers une station d'épuration ou les rejeter dans la nature ;
 L'Émissaire, un épisode de la série télévisée Star Trek: Deep Space Nine.

Voir aussi